Inženjerijska bojna GMTBR
 Inženjerijska bojna GOMBR